Schulte-Loh ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Schulte-Loh (* 1979), deutscher Komiker und Autor
 Judith Schulte-Loh (* 1959), deutsche Moderatorin und Journalistin